Подо́льский райо́н:

Россия 
 Подольский район — бывший административный и муниципальный район Московской области, ныне его территория в составе городского округа Подольск.

Украина 
 Подольский район — район Одесской области.
 Подольский район — один из десяти районов города Киева.
 Подольский район — один из двух районов города Кропивницкого.
 Подольский район — один из трёх районов Полтавы (до 2016 года — Ленинский).